Ве́ссели () — немецкая фамилия:
 Вессели, Жозефина (1860—1887) — австрийская театральная актриса.
 Вессели, Нафтали Герц (1725—1805) — еврейский поэт, филолог, переводчик.
 Вессели, Отмар (1922—1998) — австрийский музыковед.
 Вессели, Паула (1907—2000) — немецкая актриса театра и кино.
 Вессели, Ханс (1862—1926) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Вессели, Эдвард Йозеф (1826—1895) — немецкий искусствовед чешского происхождения, эксперт в области гравюры и чешского искусства.